Топоров (Топорова) — русская фамилия; имеет женскую форму , а также топоним.

Известные носители 
 Топоров, Адриан Митрофанович (1891—1984) — советский писатель, литературный критик и публицист, просветитель, учитель, эсперантист.
 Топоров, Андрей Викторович (род. 1964) — российский генерал-лейтенант, начальник Военной академии материально-технического обеспечения.
 Топоров, Виктор Леонидович (1946—2013) — советский и российский литературный критик, переводчик и публицист, филолог.
 
 Топоров, Николай Силыч (1803—1888) — доктор медицины, ординарный профессор Московского университета.
 Топоров, Сергей Юрьевич (род. 1971) — российский футболист.



Топоним 
 Топоров — село в Бусском районе Львовской области Украины.

См. также